Dauman ist der Familienname folgender Personen:

 Anatole Dauman (1925–1998), französischer Filmproduzent
 Philippe P. Dauman (* 1954), US-amerikanischer Manager